Filmes de terror
 Cabin Fever (2002)
 Cabin Fever 2: Spring Fever (2009)
 Cabin Fever: Patient Zero (2014)
 Cabin Fever (2016), remake do filme de 2002

Livros infantojuvenis
 Diary of a Wimpy Kid: Cabin Fever